Unter dem Begriff Eishöhle versteht man

 eine natürliche Eishöhle (Geologie), die aufgrund klimatischer Verhältnisse ganzjährig gefroren ist
 eine künstliche Eishöhle, die zur Aufbewahrung von Eis dient, siehe Eiskeller